Ekambi ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Toko Ekambi (* 1992), kamerunischer Fußballspieler
 Nino Ekambi (* 1982), kamerunischer Basketballspieler
 Paôliné Ekambi (* 1962), französische Basketballspielerin